Häiväoja ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Häiväoja (* 1929), finnischer Bildhauer und Medailleur
 Paula Häiväoja (1929–2011), finnische Schmuckdesignerin